Tóth Károly
 Tóth Károly (1814–1879) Szent Ferenc-rendi szerzetes
 Tóth Károly (1829–1902) leánytanító
 Tóth Károly (1876–1928) jogász, egyetemi tanár
 Tóth Károly (1914–1992) orvos, fogorvos, szájsebész
 Tóth Károly (1931–2014) református lelkész, püspök, ogy. képviselő (1988–1990) 
 Tóth Károly (1945–2021) jogtudós, alkotmányjogász, dékán, egyetemi docens
 Tóth Károly (1946), újságíró, vezető szerkesztő
 Tóth Károly (1951) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Tóth Károly (1959–2016) irodalomkritikus, szerkesztő, intézményszervező
 Tóth Károly (1963) színész
 Tóth Károly (1963–2020) Gesztesi Károly színész eredeti neve
 Tóth Károly (1984) művészettörténész
 Tóth Károly (1990) szlovákiai magyar színész
 Tóth Károly (1999) jégkorongozó (FEHA19)
 Tóth Károly (?) kézilabda-játékvezető
 Tóth Károly (?) MSZP-s képviselő
 Tóth Károly (?) tornász

hasonló nevűek
 Pető Tóth Károly (1954) költő, műfordító

Jegyzetek